Lorelai est un prénom d'origine germanique, variante de Lorelei.

Personnages 
Lorelai Gilmore, personnage de la série télévisée Gilmore Girls
Lorelai, personnage de la série de jeux vidéo Suikoden

Prénom germanique